Пречистенский район

 Пречистенский район — упразднённый район Смоленской области.
 Пречистенский район — район Ярославской области, существовавший в 1935—1963 годах на территории современного Первомайского района.